Дражня — название географических объектов в Белоруссии.

Населённые пункты 
 Дражня — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Дражня — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Микрорайон 
 Дражня — жилой район в Партизанском районе Минска.

См. также 
 Дражно